Escaut-et-Meuse désigne :

 Escaut-et-Meuse, ancienne entreprise sidérurgique française ;
 Escaut-et-Meuse, ancien département de la République batave.